Un modèle économique est une représentation simplifiée du système économique. Il possède trois significations principales :

 en sciences économiques, un modèle est construit pour étudier et prévoir le fonctionnement d’un secteur d'activité ou d’un groupe d’agents économiques ;

 en entreprise, le modèle économique décrit par le modèle d'entreprise (souvent appelé business model), est un document de référence explicitant l'origine et le partage de la valeur ajoutée dégagée par celle-ci.

 en économie politique, un pays fonctionne selon un système économique, ou modèle économique particulier (par exemple, le modèle rhénan, le modèle québécois, le modèle anglo-saxon, etc.).